Obreiros da Vida Eterna é um livro espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, editado pela FEB (Federação Espírita Brasileira) em 1946.

Esta é a quarta obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luís, composta de 16 livros. A Série André Luiz pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. Obreiros da Vida Eterna é também a quarta obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual.

Neste livro, André luiz nos ensina, em detalhes, como se dá a organização de missões espirituais. Ele também nos dá informações valiosas sobre o Umbral, e alguns fenômenos que lá existem, como o "fogo purificador", segundo seus termos. Nesse livro, ele também discorre sobre os métodos, as aplicações e as consequências das desencarnações providenciais, aqueles que são guiadas pelos espíritos superiores.

Sinopse
Nos primeiros capítulos, sob a orientação de seu novo instrutor, Jerônimo, André Luiz, juntamente com outros Espíritos, é guiado a uma missão na crosta terrestre, onde irá aprender e ajudar nos trabalhos de desencarnação de colaboradores do bem. Durante a descida a crosta, ficam hospedados na Casa Transitória Fabiano de Cristo, lugar de tratamento e hospedagem a missionários da crosta e a Espíritos necessitados. Ainda lá hospedado, André Luiz é designado a ir, com Jerônimo, a diretora da instituição e mais alguns Espíritos amigos, em missão para ajudar entidades sofredoras no Umbral, sobretudo o Padre Domênico, que lá ficou por muitos anos, expiando suas faltas, mas que estaria pronto para se arrepender. André Luiz nos dá pormenores sobre o ambiente (uma atmosfera maligna) e também sobre seus habitantes, de Espíritos  terríveis com disposição ainda francamente demoníaca a simples ignorantes, mas que fizeram por merecer estar lá. Nos próximos capítulos, ele explica o fenômeno do Fogo Purificador e o motivo de a casa ser "transitória". Já quase nos últimos capítulos, finalmente chega a hora de o grupo cumprir sua missão de libertação dos encarnados. Ele nos dá vários detalhes de como se dá a libertação do espírito ao corpo, através do que ele chama de "desatar os nós", através de passes na região do plexo solar, do chacra cardíaco e do cérebro.

Trecho do livro: "A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, ou o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do Universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a Imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à União Suprema com a Divindade."

Capítulos

CAPÍTULO 1 = Convite ao bem
CAPÍTULO 2 = No Santuário da Bênção
CAPÍTULO 3 = O sublime visitante
CAPÍTULO 4 = A casa transitória
CAPÍTULO 5 = Irmão Gotuzo
CAPÍTULO 6 = Dentro da noite
CAPÍTULO 7 = Leitura mental
CAPÍTULO 8 = Treva e sofrimento
CAPÍTULO 9 = Louvor e gratidão
CAPÍTULO 10 = Fogo purificador
CAPÍTULO 11 = Amigos novos
CAPÍTULO 12 = Excursão de adestramento
CAPÍTULO 13 = Companheiro libertado
CAPÍTULO 14 = Prestando assistência
CAPÍTULO 15 = Aprendendo sempre
CAPÍTULO 16 = Exemplo cristão
CAPÍTULO 17 = Rogativa singular
CAPÍTULO 18 = Desprendimento difícil
CAPÍTULO 19 = A serva fiel
CAPÍTULO 20 = Ação de graças

Ver também

Chico Xavier
Espiritismo
André Luiz

Ligações externas

E-book de Obreiros da Vida Eterna

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1946
Livros de Chico Xavier